102-й выпуск Джиро д’Италия — шоссейного гранд-тура по дорогам Италии. Гонка прошла с 11 мая по 2 июня 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Старт соревнования состоялся в Болонье, а финиш в Вероне.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили все 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд.

Список участников с результатами

Маршрут 
Маршрут гранд-тура был представлен 31 октября 2018 года в Милане. Он включал 21 этап общей протяжённостью 3 518,5 километра, проложенных по территории Италии, а также Сан-Марино. Семь этапов заканчивались финишами в подъём (включая две «разделки»), три этапа проводились в формате индивидуальной раздельной гонки, девять этапов имели протяжённость 200 км и более.

Фавориты 
Главными претендентами на победу в общем зачёте гонки являлись предыдущие чемпионы Корса Роза Том Дюмулен и Винченцо Нибали, словенец Примож Роглич, выигравшим перед Джиро все три многодневных гонки, в которых принимал участие, британец Саймон Йейтс, в 2018 году доминировавший на первой половине гонки и выигравший три этапа, а во второй половине сезона ставший победителем Вуэльты Испании, колумбиец Мигель Анхель Лопес, занявший в 2018 году третье место и выигравший классификацию лучшего молодого гонщика.

На звание лучшего спринтера по итогам Джиро-2019 претендовали действующий чемпион Италии в групповой гонке Элиа Вивиани, завоевавший цикламеновую майку в 2018 году, колумбиец Фернандо Гавирия, добившийся того же самого годом ранее, чемпион Германии Паскаль Аккерман, австралиец Калеб Юэн, француз Арно Демар.

Фаворитами в горной классификации назывались итальянец Джулио Чикконе, занявший второе место в горном зачёте в 2018 году, испанцы Микель Ланда и Микель Ниеве, ставшие лучшими горняками Джиро соответственно в 2017 и 2016 годах, бельгийский мастер отрывов Томас Де Гендт, выигравший горный зачёт Вуэльты Испании-2018, молодой горняк из Колумбии Иван Соса.

Ход гонки

Этап 1
Из-за сообщений о возможном ухудшении погоды, все фавориты решили стартовать в первой части протокола, исключением стал лишь Саймон Йейтс, который решил пройти «разделку», зная результаты всех своих соперников. Однако победу одержал стартовавший в первой группе гонщиков словенец Примож Роглич из команды «», «привезший» своим соперникам 19 секунд преимущества. Саймон Йейтс стал вторым, Винченцо Нибали () — третьим.

Этап 2
Второй этап стартовал в Болонье под порывами дождя и ветра. Борьба за отъезд в отрыв завершилась формированием группы беглецов в составе: Франсуа Бидар, Марко Фраппорти, Мирко Маэстри, Лукаш Овсян, Дамиано Чима, Джулио Чикконе, Уилл Кларк и Шон Беннетт. На классификационной горе Монтальбано усилиями Джулио Чикконе от отрыва осталось лишь четверо, они и разыграли горную премию – Чикконе, Бидар, Овсян и Фраппорти заработали 9, 4, 2 и 1 очко соответственно. На спуске с Монтальбано в пелотоне поочередно начали работать команды генеральщиков и спринтеров. Отрыв дня был ликвидирован чуть менее чем за 10 км до финиша. В финишном спринте чемпион Германии Паскаль Аккерман опередил Элию Вивиани и Калеба Юэна, одержав первую победу на первом в своей карьере этапе гранд-тура.

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14
При восхождении к вершине первого подъёма 2-й категории пелотон порвался на группы и начались первые атаки. Микель Ланда, Саймон Йейтс и Примож Роглич ускорились, но Винченцо Нибали, Ян Поланц, Ричард Карапас и Павел Сиваков не дали соперникам уехать. В итоге пелотон собрался, а вперёд уехали Андрей Амадор, Маттиа Каттанео, Фаусто Маснада, Лукас Хэмилтон, Кристофер Юль-Йенсен и Хью Карти, к которым переложились лидер горной классификации Джулио Чикконе и Иван Соса.

Отрыв отпустили на полторы минуты, а команда Приможа Роглича «» возглавила пелотон. На втором подъёме дня из пелотона атаковали Тони Галлопан и Юбер Дюпон, а также Йон Исагирре и Дамиано Карузо. Но отрыву не удалось набрать более полутора минут преимущества.

Когда начался сложнейший подъём дня – Колле Сан-Карло (протяжённость – 10,5 км, перепад высот – 1031 м, средний градиент – 9,8%, максимальный градиент – 15%) в группе генеральщиков начались атаки. В итоге уехали Винченцо Нибали, Примож Роглич, Микель Ланда, Ричард Карапас и Мигель Анхель Лопес.

Тем временем от отрыва дня впереди за 31 км до финиша остались лишь Джулио Чикконе, Маттео Каттанео и Иван Соса. Позже Иван Соса выпал из отрыва и спустился к Павлу Сивакову, выпавшему из группы генеральщиков.

Дамиано Карузо вернулся к своему капитану Винченцо Нибали и возглавил группу, в которой осталось около 12 гонщиков.

За 29 км до финиша Винченцо Нибали атаковал, с ним поехали Роглич, Ланда, Карапас и Лопес, которых вскоре добрали Дамиано Карузо, выпавший во время ускорения своего капитана и Рафал Майка. Эта группа догнала Джулио Чикконе, после чего за 27,5 км до финиша Ричард Карапас атаковал и уехал от своих соперников в одиночку.

За 22 км в запасе у эквадорского гонщика было 29 секунд, а на финише Ричард Карапас опередил ближайшего соперника на полторы минуты, взяв вторую в этом выпуске Джиро победу на этапе.

Победа на этапе и бонификация в 10 секунд принесла Ричарду Карапасу розовую майку лидера гонки.

После спуска с Колле Сан-Карло группу Нибали, Роглича, Ланды, Лопеса добрали Павел Сиваков, Джо Домбровскии Саймон Йейтс. Они сразу же атаковали, но затем в одиночку удалось уехать Саймону Йейтсу, который финишировал вторым. Винченцо Нибали финишировал третьим, атаковав на финальных метрах дистанции.

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джиро д’Италия 2019 на FirstCycling
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2019 году
Май 2019 года
Июнь 2019 года